Сехитхва () — сельский населённый пункт в центральной части Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в южной части округа, на берегу озера Нгами, на расстоянии приблизительно 563 километров к северо-западу от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 965 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 1478 человек.
Динамика численности населения Сехитхвы по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Маун.

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны